Plaats in Indonesië
 Pangempon (Bawang), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java
 Pangempon (Kejobong), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java